Die Intrum Stockholm Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Oktober 2018 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Moskau der Kremlin Cup sowie in Antwerpen die European Open gespielt. Die Intrum Stockholm Open zählten zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger waren Juan Martín del Potro im Einzel sowie die Paarung Oliver Marach und Mate Pavić im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 13. und 14. Oktober 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 199 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 192 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 167 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Stockholm